Bergisches Haus steht für:

 Die lokale Bauform für Wohn- und Geschäftshäuser im Bergischen Land bis zum 19. Jahrhundert, siehe Bergisches Haus
 Bergisches Haus oder Zum Bergischen Haus bezeichnet einen Gaststättenbetrieb in einem denkmalgeschützten Haus in Wuppertal-Ronsdorf.
 Bergisches Haus (Wuppertal), ein 1885 gebautes Haus in den Hardt-Anlagen in Wuppertal-Elberfeld. Das bekannte Ausflugslokal wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört.